O esqui cross-country é disputado nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, Chamonix 1924. Eventos femininos começaram a ser disputados na edição de Oslo 1952.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!